Nebenarm oder Seitenarm eines Flusses kann bedeuten:
 einen kleineren Mündungsarm in einem Delta
 einen kleineren Flussarm, siehe Flussarm#Nebenarm

Seitenarm kann auch
 einen Altarm bezeichnen, siehe Altwasser (Fluss)#Altarm

Siehe auch

en:Anabranch